Rakovac je lahko:
 Rakovac, Bujanovac (Srbija)
 Rakovac, Novi Pazar (Srbija)
 Rakovac, Raška (Srbija)
 Rakovac, Beočin (Srbija)